Turniej na 50-lecie piłkarskiej federacji Danii 1939- turniej towarzyski na 50-lecie piłkarskiej federacji Danii rozegrano w 1939 roku (wszystkie mecze grano w Kopenhadze). Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: gospodarzy, Szwecji, Finlandii i Norwegii.

Mecze

Półfinały

Finał 

Triumfatorem turnieju na 50-lecie piłkarskiej federacji Danii została reprezentacja tego kraju.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Danii
1939 w piłce nożnej
1939 w Europie
Dania w XX wieku
Sport w Kopenhadze